My God (« Mon Dieu ! ») est une interjection religieuse populaire en langue anglaise. 

 My God est une chanson de Jethro Tull, sur l'album Aqualung sorti en 1971 ;
 My God est une chanson d'Alice Cooper, sur l'album Lace and Whiskey sorti en 1977 ;
 My God est une chanson d'Audio Adrenaline, sur l'album Audio Adrenaline sorti en 1992 ;
 My God est une chanson de Pennywise, sur l'album Land of the Free? sorti en 2001 ;
 My God est une chanson de Gemma Hayes, sur l'album Night of My Side sorti en 2002 ;
 My God est une chanson d'Hillsong London, sur l'album Shout God's Fame sorti en 2004 ;
 My God est une chanson de Joss Stone, sur l'album Introducing Joss Stone sorti en 2007.